Mirage — музичний альбом гурту Fleetwood Mac. Виданий 23 червня 1982 року лейблом Warner Bros. Records. Загальна тривалість композицій становить 42:52. Альбом відносять до напрямку рок.

Список пісень 
 «Love in Store»  — 3:14
 «Can't Go Back»  — 2:42
 «That's Alright»  — 3:09
 «Book of Love»  — 3:21
 «»  — 4:24
 «Only Over You»  — 4:08
 «Empire State»  — 2:51
 «Straight Back»  — 4:17
 «Hold Me»  — 3:44
 «Oh Diane»  — 2:33
 «Eyes of the World»  — 3:44
 «Wish You Were Here»  — 4:45

Charts 
Альбом

Сингли

Посилання 

Альбоми Fleetwood Mac
Альбоми Warner Bros. Records